Sides steht für:
 Sides (Unternehmen), französischer Feuerwehrausrüster

Sides ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Sides (* 1942), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hampton Sides (* 1962), US-amerikanischer Historiker, Autor und Journalist

SIDES steht für:
 Staffing Industry Data Exchange Standard, siehe HR Open Standards #SIDES

Abkürzung